

Персоналии 
 Вейер, Иоганн (1515—1588) — голландский врач и оккультист, составивший иерархию демонов.
 Франсис Вейер — настоящее имя бельгийского гитариста Франсиса Гойя.
 Ван де Вейер, Сильвен (1802—1874) — бельгийский политический деятель.
 Вейер, Энди (род. 1972) (правильно — Уир) — американский писатель.
 Вейер, Якоб (1623—1670) — немецкий художник-баталист.

Топонимы 
 Вейер — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Вейр (значения)